Georg Burmester (1864-1936), un peintre allemand.
Leo Burmester (1944-2007), un acteur américain.
Willy Burmester (1869-1933), un violoniste et compositeur allemand.
Le nom représente aussi
 Burmester Audiosysteme GmbH, fabricant allemand de composants audio, basé à Berlin.